San Andreas steht für:
 San Andreas (Film), US-amerikanischer Katastrophenfilm (2015)
 Grand Theft Auto: San Andreas, Teil der Videospiel-Serie Grand Theft Auto
 San Andreas (Insel), philippinische Insel

Siehe auch:
 San Andreas Lake
 San-Andreas-Verwerfung
 Sankt Andreas
 San Andrés
 Sankt Andrä
 Saint-André
 Saint Andrew
 Saint Andrews